Виља Техупам де ла Унион има више значења:

 Општина Виља Техупам де ла Унион (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља Техупам де ла Унион (Виља Техупам де ла Унион, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику